powłoka konstrukcyjna (łupina) – w mechanice konstrukcji,
 powłoka – warstwa naturalnie lub sztucznie wytworzona na powierzchni materiału,
 powłoka galwaniczna – powłoka wykonana z metalu lub stopu, nałożona na inny metal lub stop,
 powłoka liniowa – w algebrze liniowej, dziale matematyki,
 powłoka elektronowa – w chemii i fizyce,
 powłoka systemowa – w informatyce,
 Powłoka – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie werenowskim